Assis Chateaubriand (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Assis Chateaubriand (persoon) (1892-1968), een Braziliaans advocaat, journalist, politicus en ondernemer